Cornualla: país cèltic del sud-oest de l'illa de Gran Bretanya
 Ducat de Cornualla
 Cornualla (Bretanya): comarca de Bretanya, a França